Jacques Trublet de Villejégu (1746-1829) : officier de marine français;
 Nicolas-Charles-Joseph Trublet (1697-1770) : homme d'Église et moraliste français.